Romániai települések
 Jancsófalva Bihar megyében
 Jencsest Fehér megyében, Felsővidra községben
 Jencsest Fehér megyében, Podsága községben